Ниже представлен список действующих на 01.01.2012 года сепаратистских движений в Америке. Определение сепаратизм включает в себя как движение за отделение части территории от государства и получение полной независимости, так и получение широкой автономии (сецессионизм и автономизм). Движения в этом списке отвечают следующим критериям:
 Они являются действующими движениями с активными участниками.
 Они требуют предоставления широкой автономии или самоопределение для географического региона.
Для каждого региона перечислен один или несколько пунктов:
 Де-факто государство: регион со спорным международно-правовым статусом, фактически имеющий независимость; государство с ограниченным дипломатическим признанием.
 Предложенное государство: движение за создание нового государства путём отделения части территории от существующего государства и создание нового независимого суверенного государства.
 Предложенная автономия: движение за предоставление региону широкой автономии в составе государства, а не полной независимости.
 Правительство в изгнании: правительство, находящееся за пределами региона, на территории которого провозглашает себя законной властью.
 Политические партии: партии, поддерживающие предоставление региону независимость или автономию.
 Военные (террористические) организации: военные формирования, не являющиеся частью государственных сил.
 Поддерживающие группы: не военные и не политические объединения сепаратистов.

Северная Америка

Великобритания 
 
 Политическая партия: Новая народно-освободительная партия

Дания 
 
 Политическая партия: Народное сообщество

Канада 

Движения за независимость

 
 Политическая партия: Сепаратистская партия Альберты

  + Тихоокеанский северо-запад США
 Предложенное государство: Республика Каскадия
 Поддерживающая группа: Независимый проект Каскадии

 

 Общественные организации: Общество святого Иоанна Крестителя в Монреале, Национальное движение квебекцев, Объединение за независимость Квебека, Национально-освободительное движение Квебека, Сеть сопротивления Квебека
 Трудовые союзы: Конфедерация национальных профсоюзов, Квебекский дом труда, Квебекская федерация труда, Союз художников
 Политические партии: Квебекская партия, Квебекский блок, Солидарный Квебек, Партия независимости
 Предложенное государство: Квебек

 
 Политическая партия: Западная независимая партия Саскачевана

 Западная Канада
 Политическая партия: Западный блок

Движения за автономию
 
 
 Политическая партия: Демократическое действие Квебека

 Нушалк
 Поддерживающая группа: Нушалки

Мексика 
 
 Сапатистская армия национального освобождения

Сент-Китс и Невис 
 
 Политические партии: Движение обеспокоенных граждан, Реформаторская партия Невиса.  
 
Предложеное государство: Сент-Китс

Политические партии:

США 

 
 Политическая партия: Партия независимости Аляски

  Лакота
 Поддерживающая группа: Республика Лакота
 Предложенное государство: Республика Лакота

  Нью-Йорк
 Поддерживающие группы: Долина Петера, Вольный город Три-Инсула

 
 Поддерживающие группы: Джозеф Савики (Западный Лонг-Айленд), Рэди Кул (Северная часть штата)
 Предложенное государство: Независимый Лонг-Айленд

  Тихоокеанский северо-запад + 
 Предложенное государство: Республика Каскадия
 Поддерживающая группа: Независимый проект Каскадии

 
Движения за независимость
 Политическая партия: Партия независимости Пуэрто-Рико
 Поддерживающие группы: Пуэрто-Риканская националистическая партия, Остосское национальное движение за независимость, Социалистический фронт, Пуэрто-Риканское движение за независимость, Социалистическое движение Пуэрто-Рико
Движения за автономию
 Политическая партия: Народно-демократическая партия Пуэрто-Рико

  Юг США
 Поддерживающие группы: Лига Юга
 Предложенное государство:  Конфедеративные Штаты Америки

Юго-запад США + Северная Мексика
 Поддерживающие группы: Национальная объединённая народная партия, Голос Ацтлана

 
 Предложенное государство: Республика Техас
 Поддерживающая группа: Республика Техас
 Военные организации: Республика Техасской Группы

 
 Предложенное государство: Зелёная Горная Республика Вермонт
 Поддерживающая группа: Вторая республика Вермонт

  Республика Новая Африка
 Предложенное государство: Республика Новая Африка
 Поддерживающая группа: Партия чёрных пантер

  Республика Гавайи
 Предложенное государство: Республика Гавайи
 Поддерживающая группа: Гавайцы

 Флорида

 Республика Флорида:
Республика Флорида

Франция 
 
Движения за автономию

 Политическая партия: Мартиниканская Прогрессивная Партия

Движения за независимость

 Политическая партия: Движение за независимость Мартиники

Южная Америка

Аргентина 
  Арауканы (также в Чили; член Организации наций и народов, не имеющих представительства)
 Политическая партия: Всеземельный Совет
 Предложенное государство: Национальное государство Арауканов

  Аймара (также в Боливии)
 Предложенное государство: Кольасуйу
 Военные организации: Партизанская армия имени Тупак Катари

Боливия 
  Санта-Крус
 Предложенное государство: Республика Санта-Крус
 Поддерживающая группа: Камбийская нация, Санта-Крусское молодёжное объединение, Комитет Санта-Круса

  Аймара (также в Аргентине, Чили и Перу)
 Предложенное государство: Кольасуйу
 Военные организации: Партизанская армия имени Тупак Катари

Бразилия 
 
 Поддерживающая группа: Движение за свободное Пампа
 Предложенное государство: , Республика Гаучо Пампа

  Южный Регион
 Поддерживающая группа: Движение «Юг — это моя страна»
 Предложенное государство: Федеративная Республика Пампа (см.)

 
 Поддерживающие группы: Движение Республика Сан-Паулу, Движение за независимость Сан-Паулу

Венесуэла 
 
 Политическая партия: Румбо-Пропио
 Предложенное государство: Свободное государство Сулия и Маракайбо
 Поддерживающие группы: Партия свободной Сулии, Сулианская страна

Колумбия 
 
 Предложенное государство: Республика Антьокия

  Карибский регион Колумбии
 Предложенный автономный регион: Карибский автономный регион
 Ключевые фигуры: Эдуардо Верано де ла Росса

  Республика Маркеталия
 Поддерживающая группа и военная организация:  Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа

 Коренные народы Колумбии (Вайю, Наса)
 Требования: Деколонизация земель, ранее принадлежавших коренным народам.

 Райзалы в Сан-Андрес-и-Провиденсии
 Поддерживающая группа: Движение за самоопределение для Сан-Андреса
 Ключевые фигуры: Self-Determination Movement for San Andreas

Франция 
 
 Политическая партия: Движение за деколонизацию и социальное освобождение
 Предложенное государство: Независимая Заморская Республика

Чили 
  Арауканы (также в Аргентине; член Организации наций и народов, не имеющих представительства)
 Политическая партия: Всеземельный Совет
 Предложенное государство: Национальное государство Арауканов

  Аймара (также в Боливии, Перу и Аргентине)
 Предложенное государство: Кольасуйу
 Военные организации: Партизанская армия имени Тупак Катари

  Магальянес
 Предложенное государство: Независимая Республика Магальянес
 Политические партии: Подъём Магальянеса, Независимый Магальянес, Гражданская ассамблея Магальянеса
 Ключевые фигуры: Карлос Бьянки, Матео Мартинич, Роке Эстебан Скарпа, Миоград Маринович

 Чилоэ
 Политические партии: Регион Чилоэ

Эквадор 
 
 Политическая партия: Христианско-социальная партия
 Предложенный автономный регион: Автономная провинция Гуаяс
 Ключевые фигуры: Хайме Небот

 
 Политическая партия: Автономная Конституционная Структура
 Предложенный автономный регион: Автономный регион Манаби

См. также 
 Право на самоопределение

Примечания 

Сепаратизм
Текущие списки
Списки:Южная Америка